Notti – plurale di notte
 Alfredo Notti – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Emil Notti – ingegnere, attivista e politico statunitense